Dobrew (in der weiblichen Form Dobrewa) ist der Familienname von:

 Bogdan Dobrew (* 1957), bulgarischer Ruderer
 Daniel Dobrew (* 1992), bulgarischer Stabhochspringer
 Dimitar Dobrew (1931–2019), bulgarischer Ringer
 Dobri Dobrew (1914–2018), bulgarischer Bettler
 Iwan Dobrew (* 1966), bulgarischer Badmintonspieler
 Konstantin Dobrew (* 1974), bulgarischer Badmintonspieler
 Maja Dobrewa (* 1983), bulgarische Badmintonspielerin
 Milen Dobrew (1980–2015), bulgarischer Gewichtheber
 Stojan Dobrew (* 1968), bulgarischer Ringer